Аллан Стенлі (; 1 березня 1926, Тіммінс — 18 жовтня 2013, Бобкайгеон) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1981 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1945 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 24 років, захищав кольори команд «Провіденс Редс», «Ванкувер Канакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блек Гокс», «Бостон Брюїнс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 1353 матчі в НХЛ, включаючи 109 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1955, 1957, 1960, 1962, 1967, 1968.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1960, 1961, 1966.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964, 1967.

Статистика

Примітки

Посилання 

 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти АХЛ
Члени зали слави хокею